Фоллен, Август (1794—1855) — немецкий поэт; брат Карла и Пауля Фолленов.
 Фоллен, Карл (1796—1840) — немецкий писатель, брат Августа и Пауля Фолленов.
  — немецкий адвокат; организатор эмиграционного общества (:en:Gießener Auswanderungsgesellschaft); брат Августа и Карла Ф.
  — главный антагонист в фильме «Трансформеры: Месть падших» (США, 2009).

См. также 
 Битва при Фоллен Тимберс (20 авг. 1794) — последнее и решающее сражение Северо-западной индейской войны.

Примечания